John Longworth peut faire référence à : 

  (1814-1885), avocat, juge et homme politique canadien
 John Longworth (1958-), consultant en affaires et homme politique britannique